The Story of The Who — п'ята збірка англійської групи The Who, яка була випущена 24 вересня 1976 року.

Композиції 
 Magic Bus – 4:33
 Substitute – 3:48
 Boris the Spider – 2:26
 Run Run Run – 2:44
 I'm a Boy – 2:36
 (Love is Like A) Heat Wave – 2:41
 My Generation – 3:17
 Pictures of Lily – 2:47
 Happy Jack – 2:13
 The Seeker – 3:24
 I Can See for Miles – 4:17
 Bargain – 5:31
 Squeeze Box – 2:42
 Amazing Journey – 3:26
 Acid Queen – 3:34
 Do You Think It's Alright? – 0:26
 Fiddle About – 1:30
 Pinball Wizard – 3:01
 I'm Free – 2:39
 Tommy's Holiday Camp – 0:57
 We're Not Gonna Take It – 3:36
 Summertime Blues – 3:29
 Baba O'Riley – 5:09
 Behind Blue Eyes – 3:44
 Slip Kid – 4:32
 Won't Get Fooled Again – 8:33

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 The Story of The Who  allmusic
 The Story of The Who  last.fm

Альбоми The Who